Roriz (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
 Roriz (Chaves), een plaats in de Portugese gemeente Chaves
 Roriz (Santo Tirso), een plaats in de Portugese gemeente Santo Tirso